Waziri peut se référer à :lf

  du Waziristan
  dans le sud de la Province de Nangarhar, Afghanistan
 , langue parlée par les Waziris du Waziristan
 , une race de moutons originaire du Waziristan
 Waziri (cheval), une race de chevaux originaire du Waziristan
 Quelque chose ou quelqu'un originaire du Waziristan
 Le nom de famille de 
 , une tribu Africaine de fiction dans les romans Tarzan et leurs adaptations

Voir aussi 
 Wazir (homonymie)

Homonymie